Nazwy utworzone od sentencji łacińskiej homo homini lupus est:
 Homo Homini – instytut badań opinii społecznej
 Homo Homini – polska grupa muzyczna
 Homo Homini – pomnik w Kielcach
 Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld - fundacja dobroczynna w Krakowie